Памятники писателю Максиму Горькому в советское время устанавливались в различных городах СССР. Среди них:

Белоруссия 
 Памятник Максиму Горькому — Минск.

Россия 
 Москва
 Памятник Горькому (Москва, Тверская Застава) — Москва, скульпторы И. Д. Шадр (проект, 1939) и В. Мухина (1951).
 Памятник Горькому (Москва, Поварская улица) —  В. Мухина и А. Заварзин (1956). Авторский повтор памятника Горькому в Нижнем Новгороде. 
 Памятник Горькому (Москва, парк Горького) — справа от главного входа.
 Нижний Новгород (бывший Горький)
 Памятник Максиму Горькому — в сквере на площади Горького (скульптор В. И. Мухина, архитекторы В. В. Лебедев и П. П. Штеллер, 1952).
 Памятник Алёше Пешкову — на набережной Федоровского, у домика Каширина (скульптор А. В. Кикин, 1955—1957).
 Памятник Максиму Горькому — в парке Кулибина (скульптор А. В. Кикин, начало 1940-х, утрачен).
 Памятник Максиму Горькому на набережной Федоровского.
 Памятник Максиму Горькому в парке «Дубки».
 Памятник Максиму Горькому в Ковалихинском сквере рядом с бывшей усадьбой Киршбаумов, где расположен  Музей-квартира А. М. Горького.
 Орёл
 Памятник А. М. Горькому (Орёл) — в школьном дворе на улице Матвеева
 Памятник А. М. Горькому (стела) — пересечение улиц Горького и 7 Ноября, скульптор И. Гущин (1971)
 Другие города
 Бюст Максима Горького в Воронеже (в санатории им. Горького).
 Памятник Максиму Горькому — Печора.
 Памятник Максиму Горькому — Санкт-Петербург.
 Памятник Максиму Горькому — Ростов-на-Дону.
 Памятник Максиму Горькому — Сочи.

Украина и спорные территории 
 Памятники Максиму Горькому в Донецке:
 Бронзовый памятник Максиму Горькому (скульптор Н. В. Ясиненко, архитектор В. С. Бучек, 1977).
 Бюст Максима Горького (у главного корпуса медицинского университета).
  — Ялта.

Демонтировано:
 Памятник Максиму Горькому — Винница.
 Памятник Горькому - Жмеринка.
 Памятник Горькому - Харьков.

Примечания